

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steix“ beginnt.

Steix 



Steixn 
 Steixner, Anton (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter und Landesrat in Tirol
 Steixner, Bernd (* 1961), deutscher Dirigent